

Astronomia
 10239 Hermann – asteroide della fascia principale
 275P/Hermann – cometa periodica

Aziende
Éditions Hermann – casa editrice francese

Musica
 Hermann – album di Paolo Benvegnù

Onomastica
 Hermann – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Ermanno

Persone
 Hermann (nome d'arte di Hermann Huppen) – fumettista belga
 Claudine Hermann – fisica, accademica e attivista francese
 Emerich Hermann – allenatore di calcio ungherese
 Franz Joseph Hermann – pittore tedesco
 Gottfried Hermann – filologo tedesco 
 Günter Hermann – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Heinz Hermann – calciatore svizzero
 Herbert Hermann – ex calciatore svizzero
 Imre Hermann – psicanalista ungherese
 Irm Hermann – attrice tedesca
 Jakob Hermann – matematico svizzero
 Johann Hermann – medico e naturalista tedesco
 Judith Hermann – scrittrice tedesca
 Karl Friedrich Hermann – filologo tedesco
 Pál Hermann – violoncellista e compositore ungherese
 Paul Hermann – botanico e medico tedesco
 Peter Hermann – attore e scrittore statunitense 
 Tina Hermann – skeletonista tedesca
 Villi Hermann – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico svizzero

Altro 
 Hermann – comune statunitense del Missouri

Pagine correlate 
Herman